Merszei ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Merszei (* 1974), macauischer Automobilrennfahrer
 Zoltan Merszei (1922–2019), kanadischer Manager